Diese Liste enthält Strophen- und Gedichtformen. Im Abschnitt Gedichtformen werden nur die mehrstrophigen Formen aufgeführt, nicht in Strophen gegliederte Einzelstrophenformen stehen bei den Strophenformen.

Die Angaben zur Sprache beziehen sich auf die Herkunft. Die betreffende Strophen- oder Gedichtform kann auch in anderen Sprachen bzw. Nationalliteraturen aufgegriffen worden sein.

Strophenformen 
Generische Bezeichnungen für Strophenformen beziehen sich allein auf die Anzahl der Verse:
 Einzeiler: Monostichon
 Zweizeiler: Couplet, Distichon
 Dreizeiler: Terzett, Tristichon
 Vierzeiler: Quartett, Quartine, Quatrain, Tetrastichon
 Fünfzeiler: Quintett
 Sechszeiler: Sextett, Sestain
 Siebenzeiler: Septett
 Achtzeiler: Oktett
 Neunzeiler
 Zehnzeiler

Die verwendete metrische Notation für das Schema setzt sich zusammen aus Verszahl × Versmaß bzw. der Angabe der jeweiligen Versmaße (durch / getrennt) und gegebenenfalls einem Reimschema in eckigen Klammern. Das Versmaß wird in metrischer Formelnotation angegeben. 

Unabhängig von den hier aufgeführten spezifischen Strophenformen sind die auf die Verszahl bezogenen generischen Bezeichnungen Zweizeiler, Dreizeiler, Vierzeiler usw. gebräuchlich.

Gedichtformen 
 Chant royal
 Drápa
 Pantum
 Rispetto
 Rondeau
 Rondel
 Roundel
 Sestine
 Sonett
 Triolett
 Villanelle

Siehe auch 
 Liste von Versfüßen
 Liste von Versmaßen

Literatur 
 Ivo Braak: Poetik in Stichworten. Literaturwissenschaftliche Grundbegriffe. Eine Einführung. 8., überarbeitete und erweiterte Auflage. Bornträger, Berlin u. a. 2001, ISBN 3-443-03109-9.
 Dieter Burdorf, Christoph Fasbender, Burkhard Moennighoff (Hrsg.): Metzler-Lexikon Literatur. Begriffe und Definitionen. 3., völlig neu bearbeitete Auflage. Metzler, Stuttgart u. a. 2007, ISBN 978-3-476-01612-6.
 Horst Joachim Frank: Handbuch der deutschen Strophenformen (= UTB 1732). 2., durchgesehene Auflage. Francke, Tübingen u. a. 1993, ISBN 3-7720-2221-9.
 
 Otto Knörrich: Lexikon lyrischer Formen (= Kröners Taschenausgabe. Band 479). 2., überarbeitete Auflage. Kröner, Stuttgart 2005, ISBN 3-520-47902-8.
 Fritz Schlawe: Die deutschen Strophenformen. Systematisch-chronologische Register zur deutschen Lyrik 1600–1950 (= Repertorien zur deutschen Literaturgeschichte. Bd. 5). Metzler, Stuttgart 1972, ISBN 3-476-00243-8.
 Lewis Putnam Turco: The book of forms. A handbook of poetics. Including odd and invented forms. Revised and expanded edition. University Press of New England, Hanover NH 2011, ISBN 978-1-61168-035-5.
 Gero von Wilpert: Sachwörterbuch der Literatur. Sonderausgabe der 8., verbesserten und erweiterten Auflage. Kröner, Stuttgart 2013, ISBN 978-3-520-84601-3.

!Liste von Strophen- und Gedichtformen
Strophen und Gedichtformen